Zeit zu leben ist der Titel folgender Filme:

 Zeit zu leben (1969), deutscher Film von Horst Seemann 
 Zeit zu leben (2007), deutscher Fernsehfilm von Matti Geschonneck 
 Zeit zu leben (2012), US-amerikanischer Film von Alex Kurtzman

Siehe auch:
 Zeit zu leben, Zeit zu sterben, italienischer Film von Giuliano Montaldo (1989)
 Zeit zu leben und Zeit zu sterben